Ю́рий Бори́сов:

 Борисов, Юрий Александрович (род. 1992) — российский актёр.
 Борисов, Юрий Александрович (предприниматель) — литовский и российский предприниматель, владелец концерна «Авиабалтика», участник политического скандала в Литве.
 Борисов, Юрий Аркадьевич (1944—1990) — русский поэт-бард, автор песен.
 Борисов, Юрий Васильевич (1921—2013) — советский и российский историк, дипломат.
 Борисов, Юрий Викторович (1938—2019) — советский и российский хоккеист, хоккейный тренер.
 Борисов, Юрий Иванович (род. 1956) — российский государственный деятель, герой России.
 
 Борисов, Юрий Олегович (1956—2007) — советский и российский режиссёр, сценарист.
 Борисов, Юрий Петрович (1923—2006) — советский и российский учёный.
 Борисов, Юрий Степанович (1929—1998) — советский и российский историк, автор ряда учебников по истории СССР.